Lukačevec je lahko:
 Lukačevec Toplički (Hrvaška)
 Lukačevec (Hrvaška)